Regno Unito
 Ryton – parrocchia civile dello Shropshire
 Ryton – paese del Tyne and Wear
 Ryton-on-Dunsmore – parrocchia civile del Warwickshire